Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Chine

France 
127e division d'infanterie (France)

Japon

Russie

URSS

Notes